Сеттатірат — ім'я лаоських правителів. Відомі носії:
 Сеттатірат — 18-й король Лансангу
 Сеттатірат II — 1-й король В'єнтьяну
 Сеттатірат III — 3-й король В'єнтьяну
 Сеттатірат IV — 5-й король В'єнтьяну
 Сеттатірат V — 6-й король В'єнтьяну